Kardendistel bezeichnet

 die Weber-Karde
 in älterer Literatur auch das Benediktenkraut